Escape Room steht für:
 Escape Room (2017, Peter Dukes), US-amerikanischer Horrorfilm von Peter Dukes
 Escape Room (2017, Will Wernick), US-amerikanischer Horrorthriller von Will Wernick
 Escape Room (2019), US-amerikanischer Horrorfilm von Adam Robitel
 Escape Room – Das Spiel, ein Gesellschaftsspiel von Andrea Hofbeck und Noris-Spiele

Siehe auch:
 Escape Game, Spiel mit dem Ziel, durch vorhandene Hinweise den Ausweg aus einem Raum zu finden
 No Escape Room, US-amerikanischer Fernsehfilm von Alex Merkin
 Escape the Room (Spiel), ein Gesellschaftsspiel von Nicholas Cravotta und Rebecca Bleau